Серр-е-Монгюїа́р, Серр-е-Монґюїар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 65 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 175,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серр-е-Монгюїар на сайті французького Національного інституту географії
 Серр-е-Монгюїар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серр-е-Монгюїар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серр-е-Монгюїар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серр-е-Монгюїар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь